Инцидент ( — «случающийся») — случай, недоразумение, происшествие (обычно неприятное), столкновение.

В соответствии с Российским законодательством (116-ФЗ от 21.07.1997), инцидент — отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

Также:

В кино 
 Инцидент, или Случай в метро — фильм 1967 года.
 Инцидент (Остаться в живых) — завершающий эпизод пятого сезона телесериала «Остаться в живых».
 Инцидент — мексиканский фильм 2014 года о временной петле.

В математике 
 Матрица инцидентности — одна из форм представления графа, в которой указываются связи между инцидентными элементами графа (ребро(дуга) и вершина).
 Структура инцидентности — особенность комбинаторной математики.
 Инцидентность — понятие в математике, используемое только в отношении ребра и вершины.

В истории

Военные конфликты 
 Инцидент Головнина — пленение русских моряков во главе с В. М. Головниным, капитаном шлюпа "Диана", производившего гидрографическое описание Курильских островов, на острове Кунашир 11 июля 1811 года, двухлетнее нахождение их в японском плену и освобождение П. И. Рикордом 7 октября 1813 года.
 Инцидент Бункю — изгнание из Киото членов радикальной партии во главе с представителями княжества Тёсю, совершённое силами умеренной партии во главе с принцем Куни Асахико и княжествами Сацума и Айдзу. Состоялся 30 сентября 1863 года.
 Хуангутуньский инцидент — покушение на лидера Фэнтяньской клики Чжан Цзолиня.
 Маньчжурский инцидент — происшествие 18 сентября 1931 года, в ходе которого был осуществлён подрыв железной дороги около Мукдена (сегодня Шэньян) и последовавшее за этим наступление Квантунской армии Японии на китайские позиции, что стало началом захвата Маньчжурии и предвестием Второй мировой войны на Дальнем Востоке.
 Инцидент на Лугоуцяо — стычка между солдатами японской Гарнизонной армии в Китае и ротой китайских войск, произошедшая 7 июля 1937 г. Этот инцидент послужил для японцев формальным поводом для начала Второй японо-китайской войны.
 Инцидент с «Альтмарком» — боевое столкновение во время Второй мировой войны между кораблями Великобритании и нацистской Германии, произошедшее 16 февраля 1940 года.
 Инцидент в Тонкинском заливе — общее название двух инцидентов, произошедших в водах Тонкинского залива в августе 1964 года с участием военно-морских флотов США и Северного Вьетнама.
 Тяньаньмэньский инцидент — события, произошедшие на пекинской площади Тяньаньмэнь 5 апреля 1976 года.
 Инцидент в заливе Сидра (1981) — воздушный бой между истребителями ВМС США и ВВС Ливии в 1981 году.
 Инцидент в Борово-Селе — столкновения между хорватским спецназом МВД и сербскими ополченцами, произошедшие 1-2 мая 1991 года.
 Инцидент в Руби-Ридж — местность, расположенная в северном Айдахо. В 1992 году здесь произошёл случай с применением огнестрельного оружия.
 Инцидент у Мрконич-Града — случай произошедший 2 июня 1995 года, при котором Самолёт F-16C американских ВВС был сбит силами ПВО вооружённых сил боснийских сербов, возле города Мрконич-Град (Босния и Герцеговина).
 Приштинский инцидент — случай в Приштине (по Западной классификации).
 Инцидент с Boeing 747 над Беринговым морем — случай произошедший 9 октября 2002 года, когда у самолета Boeing 747—451 совершавшего рейс NW85 из Детройта в Нариту внезапно заклинило вертикальный хвостовой стабилизатор.
 Инцидент с захватом заложников в Ин-Аменас — террористический акт в Алжире с захватом сотен заложников, произошедший 16 января 2013 года.

Аварии 
 Инцидент с DC-10 над Уинсором — происшествие произошедшее 12 июня 1972 года в небе близ города Уинсор, когда в ходе полёта в самолёте открылась дверь заднего грузового отсека.
 Инцидент с южнокорейским Боингом (1983) — пограничный инцидент в воздушном пространстве СССР, в ходе которого 1 сентября 1983 года советским истребителем был сбит пассажирский авиалайнер Boeing 747 южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines.
 Инцидент с «Атлантик» — случай, произошедший 10 августа 1999 года, после того как патрульный самолёт пакистанских ВМС «Атлантик» был сбит истребителем ВВС Индии после нарушения границы.
 Инцидент с рейсом 85 Northwest Airlines — случай произошедший 9 октября 2002 года, когда у самолета Boeing 747—451 совершавшего рейс NW85 из Детройта в Нариту внезапно заклинило вертикальный хвостовой стабилизатор.

См. также 

 Список инцидентов с участием иностранной авиации над СССР (1946—1991)
 Авиационный инцидент
 Серьёзный авиационный инцидент
 Инцидент (железная дорога)

Примечания